The Incredible Hulk — seriado de TV de 1977
O Incrível Hulk (filme) — filme de 2008 dirigido por Louis Leterrier
The Incredible Hulk (jogo eletrônico de 2008) — jogo eletrônico de 2008